Кропачова-Врутице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 24,08 км². Центр общины располагается на высоте 225 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 817 человек.

На территории общины располагается железнодорожная станция.

Община Кропачова-Врутице состоит из пяти деревень:
 Койовице — 49 человек
 Кропачова-Врутице
 Крпи — 150 человек
 Стржижовице — 162 человека
 Сушно — 107 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1385 годом.

В деревне Крпи находится Костел святого Иоанна Крестителя, первое упоминание о котором относится к 1384 году. Сохранился колокол, на котором отлита надпись «В год нашего Господа 1479, во славу Всемогущего Бога и Пресвятой Девы Марии».

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края